Fien Delbaere, Belgisch wielrenster
 Joseph Delbaere, Belgisch schrijver en heemkundige
 Maria Jacoba Delbaere-Prins, Nederlands schrijfster
 Michel Delbaere, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Pieter Delbaere, Belgisch bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam